Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internazionali BNL d'Italia  2008 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Alizé Cornet (Qualificata)
 Elena Vesnina (Qualificata)
 Pauline Parmentier (primo turno)
 Klára Zakopalová (Qualificata)
 Casey Dellacqua (primo turno)
 Kaia Kanepi (Qualificata)
 Marija Korytceva (Qualificata)
 Alisa Klejbanova (Qualificata)
 Akgul Amanmuradova (Qualificata)
 Jill Craybas (Qualificata)
 Peng Shuai (Qualificata)
 Cvetana Pironkova (Qualificata)

 Anastasija Rodionova (ultimo turno)
 Catalina Castaño (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual (ultimo turno)
 Ekaterina Makarova (ultimo turno)
 Andreja Klepač (primo turno)
 Ol'ga Savčuk (ultimo turno)
 Iveta Benešová (Qualificata)
 Assente
 Galina Voskoboeva (ultimo turno)
 Rosana De Los Rios (ultimo turno)
 Yung-Jan Chan (ultimo turno)
 Maria-Elena Camerin (primo turno)

Qualificati 

 Alizé Cornet
 Elena Vesnina
 Monica Niculescu
 Klára Zakopalová
 Iveta Benešová
 Kaia Kanepi

 Marija Korytceva
 Alisa Klejbanova
 Akgul Amanmuradova
 Jill Craybas
 Peng Shuai
 Cvetana Pironkova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2008
WTA Tour 2008